Hirschdorf ist der Name mehrerer Orte

 Hirschdorf, Ortsteil von Kempten (Allgäu)
 Jelenice (Vítkov) (Hirschdorf), Ortsteil von Vítkov, Tschechien
 Kobylarnia (1943–1945 Hirschdorf), Ortschaft der Gemeinde Sieraków, Polen
 Żabno (1943–1945 Hirschdorf), Ortschaft der Gmina Brodnica (Powiat Śremski), Polen
 Nowodworki (1938–1945 Hirschdorf), Ortschaft der Siedlung Fewralskoje (Kaliningrad, Polessk), Russland
 Jelenja vas, (Hirschdorf in der Unterkrain), Ortsteil der Gemeinde Kočevje, Slowenien 

 Hirschdorf, eine der Wüstungen um Jena